Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Tulsa 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Camille Benjamin e Dinky Van Rensburg che hanno battuto in finale Svetlana Černeva e Larisa Neiland 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Anne Smith (semifinali)
 Jill Hetherington /  Joanne Russell (semifinali)

 Beth Herr /  Mary Lou Daniels (primo turno)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Tulsa 1986